Osseta é um adjetivo que pode se referir a: 

 a língua osseta, ou osseto;
 a Ossétia.

Desambiguação